Nieumiałek (ros. Незнайка, Nieznajka) – postać stworzona przez radzieckiego pisarza dla dzieci Nikołaja Nosowa.

Nieumiałek w literaturze 
Utwory Nikołaja Nosowa:
 Przygody Nieumiałka i jego przyjaciół (Приключения Незнайки и его друзей, Prikluczenija Nieznajki i jego druziej; 1954, 1957 w Polsce)
 Nieumiałek w Słonecznym Mieście (Незнайка в Солнечном городе, Nieznajka w Sołniecznom Gorodie; 1958, 1962 w Polsce)
 Nieumiałek na Księżycu (Незнайка на Луне, Nieznajka na Łunie; 1966; nietłumaczona)

Ekranizacje filmowe 
 1959: «Ровно в три пятнадцать»
 1960: «Винтик и Шпунтик — весёлые мастера»
 1961: «Незнайка учится»
 1965: «Где я его видел?»
 1972: «Приключения Незнайки и его друзей»
 Ludkowie z Kwiatowego Miasta (Коротышки из Цветочного города)
 Nieumiałek chce zostać muzykiem (Незнайка — музыкант)
 Jak Nieumiałek został artystą malarzem (Незнайка — художник)
 Jak Nieumiałek pisał wiersze (Незнайка — поэт)
 Jak Nieumiałek jechał samochodem o napędzie sodowym (Незнайка за рулём)
 Jak Umiałek zrobił balon (Как Знайка придумал воздушный шар)
 Przygotowania do podróży (Воздушное путешествие)
 Zielone Miasto (Незнайка в Зелёном городе)
 Незнайка встречается с друзьями
 Возвращение

 1977: Nieumiałek w Słonecznym Mieście (Незнайка в Солнечном городе) (miniserial)
 Как Незнайка совершал хорошие поступки
 Встреча с волшебником
 Превращения начинаются
 Побег
 Превращения продолжаются
 Приключения трёх ослов
 Удивительные подвиги
 Снова вместе
 Переполох в зоопарке
 Волшебник появляется снова

 1983: «Незнайка с нашего двора»
 1997—1999: Nieumiałek na księżycu (Незнайка на Луне)

Seria 1 (1997):
 Загадка лунного камня
 Грандиозный замысел Знайки
 Незнайка и Пончик летят на Луну
 Первый день на Луне
 Звёздочка
 «Дорогие» друзья

Seria 2 (1998—1999):
 Акционерное общество гигантских растений
 Большой Бредлам
 Незнайка ищет работу
 Куда исчезла ракета
 Знайка спешит на помощь
 Дорога домой

 2004: Nieumiałek i Barrabass (Незнайка и Баррабасс)

Przypisy

Literatura 
Książki w cyklu Przygody Nieumiałka (Raduga), biblionetka.pl

Linki zewnętrzne 

Postacie z utworów literackich dla dzieci i młodzieży
Literatura rosyjska